Anga – regno indiano del VI secolo a.C.
 Anga o Bol'šaja Anga – fiume della Russia
 3158 Anga – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Amga